Бе́резнер — еврейская фамилия. Известные носители:

 Березнер, Дмитрий Александрович (род. 1966) — советский гимнаст, израильский и российский тренер по спортивной гимнастике.
 Березнер, Евгений Яковлевич (род. 1951) — российский искусствовед, критик и редактор, куратор.
 Березнер, Лев Александрович (род. 1970) — советский и российский футболист, предприниматель, политический деятель.